Marton Adrienn (?) rádiós szerkesztő-műsorvezető (pl. Arcvonások, Szabadság népe, Kettesben stb.)
Marton Adrienn (1986) szépségkirálynő, modell, privát séf és ételstylist (születési neve: Gombosi Adrienn)
Marton Adrienn (1991) a Femina rovatvezetője, online-újságíró